« Grom pobedy, razdavaysya! », en russe  et qui pourrait se traduire « Que le tonnerre de la victoire retentisse ! » en français, était l'hymne officieux de la fin du  et du début du .

Les paroles proviennent d'un poème russe de 1791, de Gavrila Derjavine, et la musique de Osip Kozlovsky. La chanson a été écrite pour commémorer la prise de la forteresse ottomane d'Izmaïl par le général russe Alexandre Souvorov. Cet évènement prit fin avec la guerre russo-turque.

La mélodie est une polonaise.

L'hymne a été remplacé par l’Hymne des tsars, adoptée en 1833.

Texte de la chanson

Références

Liens externes
Hymne tel qu'il était en polonais 
Sites sur les hymnes russes

Hymne national historique
Chanson russe